Denumirea de Gospodinovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gospodinovo, un sat în comuna Kainardja, regiunea Silistra;
 Gospodinovo, un sat în comuna Beala, regiunea Varna.